Csehország
 Bedřichov, község a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Bedřichov, község a Blanskói járásban